Тукульти-Нинурта:

 Тукульти-Нинурта I — царь Ассирии, правил приблизительно в 1244—1207 годах до н. э.
 Тукульти-Нинурта II — царь Ассирии, правил приблизительно в 891 — 884 годах до н. э.